Іван Лендл був чемпіоном попереднього року і зумів захистити свій титул, у фіналі перемігши Мілослава Мечиржа з рахунком 6–4, 6–2, 6–0.

Це був перший турнір Великого шолома, на якому в основній сітці змагався Андре Агассі. Загалом він візьме участь у двадцять одному підряд Відкритому чемпіонаті США, останнім стане турнір 2006 року.

Сіяні гравці

Сітка

Фінальна вісімка

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Association of Tennis Professionals (ATP) – 1986 US Open Men's Singles draw 

1986 у тенісі
Відкритий чемпіонат США з тенісу